Bridge City kan syfta på:

 Bridge City, Louisiana
 Bridge City, Texas